Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Kubiak – polska śpiewaczka, sopran
 Czesław Kubiak (ur. 25 marca 1932 w Gnieźnie, zm. 11 lipca 1996 w Poznaniu) – polski hokeista na trawie, olimpijczyk.
 Dariusz Kubiak (ur. 19 lipca 1961 w Zduńskiej Woli) – polski działacz związkowy, poseł na Sejm III kadencji.
 Hieronim Kubiak (ur. 30 września 1934) – socjolog, działacz polityczny; prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Badań Polonijnych UJ; w latach stanu wojennego (1981-1982) w najwyższych władzach PZPR.
 Janusz Kubiak (ur. 11 listopada 1961 w Dolsku) – polski polityk, prawnik, senator VI kadencji.
 Józef Kubiak ps. „Doktor Andrzej” (ur. 13 marca 1901, zm. 1998) – profesor doktor medycyny, chirurg, lekarz w Zgrupowaniu „Konrad” Armii Krajowej.
 Krzysztof Kubiak (ur. 1962, zm. 2022) – wokalista reggae, członek zespołów Miki Mousoleum i Stage of Unity. 
 Krzysztof Kubiak (ur. 1965) – lekarz weterynarii, profesor.
 Krzysztof Kubiak (ur. 1967) – historyk wojskowości, profesor, komandor porucznik rezerwy.
 Marcin Antoni Kubiak – profesor doktor habilitowany astronomii, specjalność astrofizyka
 Michał Kubiak (ur. 9 stycznia 1946) – polski rzeźbiarz
 Michał Kubiak (ur. 23 lutego 1988) – polski siatkarz, grający na pozycji przyjmującego.
 Tadeusz Kubiak (ur. 16 maja 1924 w Warszawie, zm. 3 czerwca 1979 w Jugosławii) – polski poeta, satyryk, autor utworów dla dzieci i słuchowisk radiowych.
 Teresa Kubiak (Teresa Wojtaszek-Kubiak), ur. 26 grudnia 1937 w Ldzianiu koło Pabianic, polska śpiewaczka (sopran)
 Wiktor Kubiak (ur. 3 marca 1945) – polski biznesmen z obywatelstwem szwedzkim. W roku 1992 znalazł się na liście stu najbogatszych Polaków tygodnika Wprost (pozycja 99).
 Zygmunt Kubiak (ur. 30 kwietnia 1929, zm. 19 marca 2004) polski pisarz, eseista, tłumacz, propagator kultury antycznej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.